

Кугеєвське сільське поселення — сільське поселення, Зеленодольський район, Татарстан
 Кугеєвське сільське поселення — сільське поселення, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія